Missouri Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Missouri Township (Nevada County, Arkansas)
 Missouri Township (Pike County, Arkansas)
 Missouri Township (Illinois)
 Missouri Township (Missouri)
 Missouri Township (North Dakota)